Joana Machado Neves (Brasília, 13 de novembro de 1980) é uma assessora parlamentar e personal trainer brasileira.

Biografia
Filha mais velha de uma família de classe média alta de Brasília, mudou-se para o Rio de Janeiro aos quatro anos de idade, tendo sido criada no bairro nobre do Jardim Botânico. Após terminar o ensino médio e indecisa quanto a qual profissão seguir, Joana estudou Educação Física na Universidade Estácio de Sá. Formada como personal trainer, tornou-se conhecida na imprensa em 2010 quando namorou o jogador de futebol Adriano Imperador. Em 2011 participou da quarta temporada do reality show A Fazenda, o qual venceu o prêmio de R$ 2 milhões. Em outubro de 2011 foi contratada como repórter do Legendários, onde ficou por dois anos. Em 2013 foi repórter da transmissão do carnaval da RedeTV!. Entre 2017 e 2018 apresentou o programa Do Jeito que Você Gosta na rádio 94 FM.

Política
Desde 2016 trabalha como assessora parlamentar do político André Lazaroni. Nas eleições de 2018 disputou uma vaga como deputada estadual pelo MDB, no Rio de Janeiro, porém obteve apenas 1.673 votos.

Vida pessoal
Ela tem dois filhos: Ana Luíza, nascida em 1998, e Maurício, nascido em 2006, nascidos de parto cesariana, no Rio de Janeiro, frutos de dois namoros que manteve. 

Conhecida por seus relacionamentos conturbados e bastante noticiados, manteve um relacionamento amoroso de um ano com o traficante Carlos Domingos Moreira Passo Júnior, conhecido como Carlão. O namoro chegou ao fim em 2007 após ele ter sido preso.  

Logo após o término iniciou um relacionamento com o jogador Adriano Imperador, de quem estava noiva. O relacionamento foi muito noticiado na mídia, devido as constantes indas e vindas, e as acusações de agressões, traições e abuso de álcool e drogas, vindas de ambas as partes. Em entrevistas Joana admitiu ser explosiva, ciumenta e temperamental. Ela também revelou ter feito um aborto em 2010, ano em que terminaram definitivamente, e que não se arrependeu, pois havia descoberto que uma das amantes de Adriano também estava grávida.  

No mesmo ano do término do namoro iniciou um relacionamento com o policial Juninho Pitbull. Em 2011 foram morar juntos, mas o casamento terminou em 2019.

Polêmicas
Joana começou a receber a atenção da mídia brasileira logo após oficializar em 2008 seu namoro com o jogador Adriano. O então casal protagonizou um relacionamento conturbado, com graves discussões e agressões mútuas e diversas idas e vindas. Joana revelou em entrevistas que Adriano bebia muito, por isso a espancava. Em 2009, se separaram e Adriano reatou seu casamento, que tinha terminado pois a esposa descobriu que ele era amante de Joana. Após alguns meses separados, Joana e Adriano voltaram a ser amantes, quando Joana engravidou de Adriano, na mesma época que a esposa dele também engravidara. Por conta do relacionamento problemático que possuiam, em que Adriano voltou a beber muito, Joana fez um aborto aos 2 meses de gestação. A relação terminou em 2010.
Em 2010, a produção de A Fazenda insistiu para que Joana integrasse o elenco da terceira temporada, mas ela recusou o convite por não saber se seu relacionamento com o jogador Adriano tinha acabado totalmente. Quando teve a certeza disso, decidiu aceitar o convite para participar do programa. Ela conseguiu o telefone do diretor Rodrigo Carelli com Alexandre Frota, que então a contatou. Segundo Joana, os dois conversaram e ela ficou como stand by da terceira temporada, na expectativa para entrar no lugar da participante Janaína Jacobina caso ela fosse expulsa por algum motivo. Após vencer, Alexandre Frota alegou ter direito a 20% do prêmio devido ajudá-la a entrar no reality. O caso foi parar na justiça e acabou sendo decidido que Frota tinha direito a apenas 20% do cache de Joana como stand by na terceira temporada. 
Um ano antes de um ensaio nu na revista Sexy, foi recusada pela direção da revista Playboy por pedir um cachê muito alto. A ex-BBB 10 Lia Khey ficou em seu lugar.

Ligações externas 
 
 Joana Machado no R7/A Fazenda 4
Joana Machado no R7/Legendários

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Profissionais de educação física
Modelos do Rio de Janeiro
Participantes de A Fazenda
Finalistas de A Fazenda
Participantes de reality shows do Brasil
Vencedores de reality shows
Modelos femininos do Brasil
Rainhas de bateria de escolas de samba de São Paulo
Modelos de capa da Sexy
Personal trainers do Brasil